Андре́й Дми́триевич Чегодáев (, Саратов — 8 апреля 1994, Москва) — советский и российский историк искусства, художественный критик, музейный работник, педагог, доктор искусствоведения. Специалист в области русского и западного искусства Нового времени, коллекционер.

Биография 
Происходит из старинного дворянского рода князей Чегодаевых. Родился в семье известного ученого-химика и государственного деятеля князя Дмитрия Николаевича и Юлии Николаевны (урождённой Матявиной-Пиньятелли) Чегодаевых.

В 1922 году поступил на физико-математический факультет МГУ, а в 1925 году — на отделение теории и истории искусства, которое окончил в 1929 году.

В 1923—1926 годах — научный сотрудник музея Л. Н. Толстого.

С 1927 по 1941 год — научный сотрудник, учёный секретарь, заведующий Гравюрным кабинетом ГМИИ им. А. С. Пушкина.

С 1936 по 1941 год — художественный редактор издательства «Детская литература».

С 1939 по 1969 год — преподавал в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, профессор.

В начале Великой Отечественной войны вместе со своими студентами добровольцем вступил в Московское народное ополчение (Ленинградского района). Находясь в рядах 18-й стрелковой дивизии, под Вязьмой попал в окружение. Воевал на Резервном и 1-ом Украинском фронтах, участник Битвы за Москву и Штурма Берлина. С 1944 по 1945 год — возглавлял трофейную комиссию по спасению, сбору и вывозу из Германии наиболее ценных произведений искусства.

С 1945 по 1950 год — главный хранитель особого фонда ГМИИ имени А. С. Пушкина (картины и скульптуры из собрания Дрезденской галереи).

С 1948 по 1957 год — научный сотрудник Института теории и истории изобразительных искусств Академии Художеств СССР, где в 1952 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведческих наук по теме «Творчество Д. А. Шмаринова и основные вопросы современной советской книжной графики».

С 1957 по 1994 год — заведующий сектором классического искусства запада Института теории искусств Академии Наук СССР (ныне ВНИИ искусствознания).

Автор более тридцати книг и трехсот статей по вопросам истории классического искусства, современного искусства Западной Европы, Америки и России.

Похоронен в Москве на .

Семья 
А. Д. Чегодаев был мужем советского историка искусств Н. М. Гершензон-Чегодаевой (1907—1977), зятем российского литературоведа, философа, публициста и переводчика М. О. Гершензона (1869—1925), отцом российского искусствоведа, академика РАХ М. А. Чегодаевой (1931—2016) и дедом политического и государственного деятеля Д. А. Чегодаева (род. 1965).

«Культура — А» и «культура — Б» 
В статьях «Легенда о бароне Гро», «Величие и падение Пьера Грассу», «Джон Констебль в мире героев Диккенса (1978) и в своей последней книге „Наследники мятежной вольности“ (1989) А. Чегодаев выдвинул теорию о двух параллельно существующих культурах. Первая „культура — А“ это магистральная линия мировой культуры. Вторая — „культура Б“ — утилитарная, господствующая в своё время.
Отличительной особенностью „культуры — А“ является:
 Постоянный творческий поиск, эксперимент — и, как следствие, регулярная смена стилей, направлений и художественных школ;
 Выражение образа мысли художника, его интересов и взглядов;
 Универсальность. „Культура — А“ может быть и новаторской и консервативной, авангардной и классической. Она живой организм, зависящий от творческих принципов художника (его профессиональной зрелости, образовательного ценза, мировоззрения, личных особенностей характера, способности к сопереживанию и пониманию).
Отличительной особенностью „культуры — Б“ является:
 Творческая безликость, „не любопытность“ и „не чувствительность“;
 Выражение образа мысли, интересов, взглядов и вкусов заказчика.
 Нейтральность. Способность мимикрировать, формально принимая на себя художественную манеру, модную в данный конкретный момент.
Главной задачей культуры — Б» является «продаваемость», по этому она не выражает интересов какого-то социального слоя или группы, а только следует господствующей идеологии, являясь её верным пропагандистом. Любой идеологии, от крайнего национализма до глобальной толерантности. Типичным представителем «культуры — Б» А. Д. Чегодаев считал социалистический реализм, дав ему следующее, ставшее крылатым, определение:
«Соцреализм — это прославление партии и правительства средствами доступными их пониманию».

Библиография

Основные труды 
Европейское и американское искусств
 Всеобщая история искусств, 1956
 Искусство США, М., Искусство, 1960
 Рокуэлл Кент. Живопись. Графика, М., изд. АХ СССР, 1962, 1963
 Антуан Ватто, М., Искусство, 1963
 Джон Констебль, М., Искусство, 1968
 Рафаэль Сойер, 1968
 Импрессионисты, М., Искусство, 1971
 Allgemeine geschichte der Kunst, 1973
 Мои художники. Избранные статьи об искусстве от времен древней Греции до двадцатого века, М., Советский художник, 1974
 Искусство Соединенных Штатов Америки. 1675—1975. Живопись. Архитектура. Скульптура. Графика, М., Искусство, 1976
 Статьи об искусстве Франции, Англии, США, сборник статей, 1978
 Эдуард Манэ, М., Искусство, 1985
 Наследники мятежной вольности, М., Искусство, 1989
Русское и советское искусство
 Д. А. Шмаринов, 1949
 С. А. Чуйков, 1952
 Е. А. Кибрик, 1955
 Книжная и станковая графика за 15 лет, Изогиз, 1933
 Пути развития русской советской книжной графики, сборник статей, М., 1955
 Страницы истории советской живописи и советской графики, 1984
Воспоминания
 Моя жизнь и люди, которых я знал, (изданы в 2006 г.).

Примечания 

Выпускники факультета литературы и искусства МГУ
Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Историки искусства СССР
Мемуаристы России
Историки искусства России
Сотрудники Государственного института искусствознания
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Бойцы народного ополчения Великой Отечественной войны
Похороненные на Востряковском кладбище
Музееведы